National Geographic Society
 National Geographic (canal de televisão)
 National Geographic (revista)

Desambiguações de topônimos